Ahnfrau steht für:

 Stammmutter, Ahnherrin, Ahnmutter, die (sagenhafte) Begründerin eines Familiengeschlechts, eines Stammes oder Volkes
 Großmutter, als veraltete Bezeichnung
 als Weiße Frau erscheinende Gespenster in verschiedenen Burgen Europas, oft betend
 Die Ahnfrau, Drama von Franz Grillparzer (1817)

Siehe auch:
 Ahne (Begriffsklärung)